Jean du Bois (?-1626), prédicateur et écrivain français ;
 Jean Dubois le Vieux (1604-1676), peintre français ;
 Jean Dubois (1625-1694), sculpteur, architecte et décorateur français ;
 Jean Dubois (1764-1842), prélat américain ;
 Jean Dubois (1870-1912), anarchiste français ;
 Jean Dubois (1920-2015), linguiste français ;
 Jean du Bois de Gaudusson (1942-), juriste français ;
 Jean Dubois (1962-), artiste musicien français.